Сахара мэй ( ஸகர மெய் ) — буква алфавита грантха, применяемая в тамильской письменности для передачи глухого альвеолярного спиранта в заимствованных словах. Изначально буква использовалась в средневековых текстах, написанных на гибридном санскритско-дравидском литературном языке маниправалам.

Литература 
 Грамматика тамильского языка. М.С.Андронов. М.1960
Тамильский алфавит